BMW i3 (2013) – subkompaktowy elektryczny hatchback produkowany na rynki globalne w latach 2013–2022. 
 BMW i3 (2022) – średniej wielkości elektryczna limuzyna produkowany na rynek chiński od 2022 roku.